The Fallout steht für:

 The Fallout (Album), Album der Band Crown the Empire (2012)
 The Fallout, Originaltitel des Filmdramas The Life After von Megan Park (2021)

Siehe auch:
 Fallout